Okrúhly vrch (1341 m) – szczyt w Niżnych Tatrach
 Okrúhly vrch (881 m) – szczyt w Słowackim Raju